Buot ist der Familienname folgender Personen:

 François Buot, französischer Schriftsteller
 Jacques Buot († um 1675), französischer Mathematiker, Ingenieur und Astronom